Стецюк () — украинская фамилия.

 Стецюк, Александр Михайлович (1941—2007) — композитор, педагог, дирижёр; заслуженный деятель искусств Украины.
 Стецюк, Анатолий Фёдорович (род. 1936) — советский работник сельского хозяйства, тракторист-комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Стецюк, Екатерина Исааковна (1905—2002) — историк, медиевист, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки УССР.
 Стецюк, Игорь Олегович (род. 1958) — украинский композитор, дирижёр, педагог; заслуженный деятель искусств Украины.